

Pessoas 
 Linda Bement

Localidades 

 Bement (Illinois)

Desambiguação